Реальный мир — объективная реальность, противопоставленная мирам виртуальности и .
  — реальные события, люди и их деятельность, противопоставленные Интернету, виртуальной реальности или вымышленным мирам.

В культуре 
 «Реальный мир» — американское реалити-шоу телеканала MTV.
 «Реальный мир» — цикл из пяти романов Луи Арагона: «Базельские колокола» (1934), «Богатые кварталы» (1936), «Путешественники на империале» (1939), «Орельен» (1944), «Коммунисты» (1949).
 «Реальный мир» (1996) — альбом российской группы «Чайф».
  — звукозаписывающий лейбл.
 «Реальный мир» — телепередача, выходившая на «Пятом канале» в 2010—2011 годах.

См. также 
 Объективная реальность
 Дополненная реальность
 Существование
 Реализм